Гримау:
 Гримау, Рожер (родился 14 июля 1978) — испанский баскетболист, игрок «БК Бильбао».
 Гримау, Хулиан (18 февраля 1911 — 20 апреля 1963) — испанский коммунист.